Уи́льям То́мпсон: Томпсон, Уильям (1908—1956) — американский гребец.
 Томпсон, Уильям (1860—1939) — американский юрист и политик, 13-й генеральный прокурор Небраски.
 Томпсон, Уильям (1848—1918) — американский стрелок из лука.
 Томпсон, Уильям (1868—1911) — шотландский футболист.
 Томпсон, Уильям (1775—1833) — ирландский экономист и социолог.
 Томпсон, Уильям (ок. 1805—1866) — маорийский общественный деятель, известен также как Вирему Тамихана.
 Томпсон, Уильям Бойс (1869—1930) — американский промышленник, политический деятель.
 Томпсон, Уильям Генри (1927—1950) — солдат армии США, герой Корейской войны.

См. также